Людмила (? — 20 жовтня після 1210 р.) — польська княгиня, дружина Великого князя Польщі, герцога Сілезії Мєшка IV. Донька Богемського князя.

Біографія 
Походження Людмили є спірним. Вважають, що вона донька якогось з Богемських князів з династії Пржемисловичів.

За однією з найбільш вірогідних версії вона є донькою Оломоуцького князя Отто III та його дружини Дюранси, доньки великого князя київського Мстислава Великого.

Також існували менш вірогідні гіпотези що Людмила була дочкою князя Богемії Собіслава I, князя Зноймо Конрада II, або князя Оломоуцького Володимира.

Мешко IV і Людмила одружились між 1170 і 1178 роками. 

Людмила сприяла заснуванню Норбертинського монастиря в Рибнику.

Мешко та Людмила мали наступних дітей:
 Казимир (1179/1180—1230), князь Опольський у 1211—1230 роках
 Людмила (д/н — після 1200)
 Агнеса (д/н — після 1200)
 Єфросинія (д/н — після 1200)
 Рикса (д/н — після 1239).

Родовід

Джерела 
 D. Dąbrowski: Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku). Kraków: 2008, s. 650.
 Jerzy Horwat: Książęta górnośląscy z dynastii Piastów: uwagi i uzupełnienia genealogiczne. Ruda Śląska: Drukarnia Archidiecezjalna. Wydawnictwo własne, 2005.

Пржемисловичі
Богемські княгині
Княгині і королеви Польщі